Evangelische Schule steht für Konfessionsschulen:
Evangelische Schule (Cottbus)
Evangelische Schule Köpenick
Evangelische Schule Neuruppin
Evangelische Schule Steglitz
Evangelische Schule von Smyrna
Evangelische Schulen am Firstwald
Siehe auch
Evangelische Schulstiftung in der EKD
Konfessionsschule#Evangelische Bekenntnisschulen